Chamunda kan syfta på:

 Chamunda (hinduism) – en hinduisk stridsgudinna
 Chamunda (släkte) –  ett släkte fjärilar